Le nom de Hans Holbein fut porté par deux artistes allemands des  et s.
 Hans Holbein l'Ancien, né en 1465 et mort en 1524, fut peintre et dessinateur.
 Son fils, Hans Holbein le Jeune, fut un peintre, dessinateur et graveur, l'un des grands maîtres de la Renaissance allemande. Il est né en 1497 et mort en 1543.

Références dans la littérature
Dans Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, le Nautilus est décoré de peintures dont des Holbein :  (chapitre IX).

Il est impossible de savoir si Jules Verne évoque le père ou le fils, de même pour Balzac ci-dessous.

Le nom de Hans Holbein est aussi mentionné dans Le Chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac :